Příjmení Koenig nese více různých osobností:

 Andrew Koenig (programátor) (* 1952) – americký programátor
 Ezra Koenig (* 1984) – americký hudebník
 Walter Koenig (* 1936) – americký herec, spisovatel, pedagog a režisér

Externí odkazy